Эллерн ():
 Эллерн — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Эллерн — бывшее название села Элкшни в Виеситском крае Латвии.
 Эллерн — бывшее название населённого пункта Алксняй в Рокишкском районе Паневежского уезда Литвы.
 Эллерн — бывшее название (с 1938 по 1946 год) села Садовое в Нестеровском районе Калининградской области России.